Gongylus är ett släkte av bönsyrsor. Gongylus ingår i familjen Empusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Gongylus